PICS steht für:

 Post-Intensive-Care-Syndrom, Beschreibung eines Syndroms nach intensivmedizinischer Behandlung
 Platform for Internet Content Selection, ein Standard des World Wide Web Consortium

Abkürzung